Miejscowości w Polsce:
 Szczybały Giżyckie
 Szczybały Orłowskie